

Грисвуд — місто, штат Коннектикут
 Грисвуд — місто, штат Айова

Див. також 
 Грісвуд